Poveljstvo zračne premičnosti ZDA (angleško Air Mobility Command; kratica AMC) je poveljstvo Kopenske vojske ZDA, ki zagotavlja:
 strateški letalski prevoz,
 taktični letalski prevoz,
 letalski prevoz za specialne operacije,
 zračnomedicinsko evakuacijo,
 iskanje in reševanje,
 vremensko izvidništvo.

Poveljstvo ima sedež v AFB Scott (Illinois).

Glej tudi 

Kopenska vojska Združenih držav Amerike